А́нна Жа́рова:
 Жарова, Анна Александровна (род. 1979) — российская балерина.
 Жарова, Анна Михайловна (род. 1951) — советская и российская актриса.